lmk – codice ISO 639-3 jj kg
Jvkvkvdella lingua lamkag